Флаг муниципального образования «Городское поселение Хорло́во» Воскресенского района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3478.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры герба: две горизонтальные малиновые полосы с белой сеткой (каждая шириной в 2/9 ширины полотнища) и поверх них серые камни, уложенные в два треугольника с основаниями вдоль древка и свободного края, соприкасающиеся вершинами в центре полотнища».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения.

Хорлово имеет многовековую историю — первое упоминание о деревне Хорловской в писцовых книгах относится к XVI веку. Однако сама территория современного городского поселения заселена была гораздо раньше местными финскими племенами и пришедшими сюда славянами — кривичами. Многие века истории местных жителей отражены на флаге поселения жёлтым (золотым) полем — символом богатства, стабильности, жизненной силы, солнечного света.

Развитие Хорловской земли в последние два столетия неразрывно связано с появлением и работой промышленных предприятий.

В середине XIX века бронницкий купец Иван Демин выкупил здесь участок земли и построил небольшую ткацкую мастерскую, которая к началу XX века выросла в довольно крупную фабрику. Современное предприятие специализируется на выпуске технических тканей для производства приводных ремней, транспортёрных лент, а также широчайшего ассортимента полиэфирных, полиамидных и комбинированных фильтровальных тканей для различных отраслей промышленности. На флаге ткацкое производство аллегорически изображено двумя малиновыми полосами, заполненными белой сеткой — полосами технической ткани.

В 1922 году в селении Власово (современный микрорайон Фосфоритный) открыта и начала развиваться разработка залежей фосфоритной руды. Сегодня на созданной технической базе происходит разработка кварцевого песка. Серые камни символизируют разработку фосфоритных руд и кварцевого песка, играющих в развитии Хорлово огромную роль на протяжении всего XX века.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, славы и достоинства.

Примечания